Trinité – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Trinité – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Trinité – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Trinité – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Trinité – francuska gmina na Martynice